Mas d’Azil steht für

 Le Mas-d’Azil, eine französische Gemeinde im Département Ariège in der Region Okzitanien
 Höhle von Mas d’Azil, eine archäologische Fundstätte des Magdalenien in der Nähe der namensgebenden Gemeinde
 Venus von Mas d’Azil, eine Venusfigurine aus dem Magdalénien, entdeckt in der Höhle von Mas d’Azil